daszek – część niektórych hełmów
 daszek (cyrkumfleks, akcent przeciągły) – jeden ze znaków diakrytycznych (ˆ)
 odwrócony daszek (haczek, karon) – jeden ze znaków diakrytycznych (ˇ)
 daszek (kareta) – znak ^ na klawiaturze
 daszek okapowy – element architektoniczny